Kippenhahn steht für:
 Rudolf Kippenhahn (1926–2020), deutscher Plasma- und Astrophysiker
 (2947) Kippenhahn, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Kippenhahn-Diagramm, zeigt die Entwicklung der internen Struktur eines Sterns.